Seseli chabraei är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre André Pourret de Figeac och Guétrot. Seseli chabraei ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
chabraei